Марцорати () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Марцорати, Пьерлуиджи (род. 1952) — итальянский баскетболист.
 Марцорати, Лино (род. 1986) — итальянский футболист.
 Марцоратти, Гвидо (род. 1975) — итальянский гитарист.